John Kerr (1778-1823) – amerykański polityk, pochodzenia irlandzkiego, burmistrz Columbus
 John Leeds Kerr (1780–1844) – amerykański polityk i prawnik, kongresmen i senator z Maryland
 John Kerr (1782–1842) – amerykański polityk, kongresmen z Wirginii
 John Kerr (1794–1841) – szkocki arystokrata i polityk, 7 markiz Lothian
 John Bozman Kerr (1809–1878) – amerykański polityk i dyplomata, kongresmen z Maryland, syn Johna Leedsa
 John Kerr jr (1811–1879) – amerykański polityk i prawnik, kongresmen z Karoliny Północnej, syn Johna
 John Kerr (1824–1907) – szkocki fizyk
 John Glasgow Kerr (1824-1901) – amerykański fizyk i misjonarz kościoła prezbiteriańskiego w Chinach
 John Kerr – nowozelandzki polityk, parlamentarzysta z Auckland
 John Kerr (1830-1898) – nowozelandzki polityk, parlamentarzysta z Nelson
 John Brown Kerr (1847-1928) – amerykański generał jednogwiazdkowy 
 John Kerr (1852–po 1906) – brytyjski przedsiębiorca i polityk, poseł z Preston
 John Martin Munro Kerr (1868-1960) – szkocki naukowiec i lekarz, profesor ginekologii 
 John Graham Kerr (1869-1957) – szkocki embriolog i polityk, pionier kamuflażu okrętów podczas obu wojen światowych, parlamentarzysta z okręgu uniwersyteckiego
 John Henry Kerr (1871-1934) – brytyjski administrator kolonialny, gubernator Asamu
 John H. Kerr (1873-1958) – amerykański polityk, kongresmen z Karoliny Północnej
 John Chipman Kerr (1887-1963) – kanadyjski żołnierz, uhonorowany Krzyżem Wiktorii
 John Kerr (1898-1993) – amerykański baseballista
 John H. Kerr jr (1900-1968) – amerykański prawnik i polityk z Karoliny Północnej, syn Johna H.
 John Lambert Kerr, Jack Kerr (1910-2007) – nowozelandzki krykiecista
 John Kerr (1914–1991) – australijski prawnik i polityk, gubernator generalny Australii
 John Kerr (1931-2013) – amerykański aktor i prawnik
 Johnny Kerr (1932–2009) – amerykański koszykarz, trener koszykarski oraz prezenter sportowy, mistrz NBA 1955
 John H. Kerr, III (1936-2015) – amerykański prawnik i polityk z Karoliny Północnej, syn Johna H. jr
 John Kerr (ur. 1937) – brytyjski admirał, dowódca lotniskowca HMS „Illustrious”
 John Olav Kerr (ur. 1942) – szkocki arystokrata, dyplomata i manager, Baron Kerr of Kinlochard
 John Kerr, senior (1943–2011) – kanadyjski piłkarz i trener pochodzenia szkockiego
 John Kerr (ur. 1950) – amerykański pisarz, autor książki  A Most Dangerous Method: The story of Jung, Freud, and Sabina Spielrein
 John Kerr (ur. 1951) – kanadyjski żeglarz, brązowy medalista olimpijski w klasie Soling na IO w 1984
 John Kerr (1959-2006) – angielski piłkarz
 John Kerr, junior (ur. 1965) – amerykański piłkarz, syn Johna seniora
 John Kerr (ur. 1980) – brytyjski łyżwiarz figurowy

Zobacz też 
 
 John Kerry